Kamanyola
 Kamanyola est une localité de la république démocratique du Congo sur la frontière entre le Sud Kivu et le Burundi;
 Cette ville est le lieu d'une bataille de la rébellion Simba où Joseph-Désiré Mobutu se distingue, la bataille de Kamanyola;
 Plusieurs réalisations liées à Mobutu sont en conséquence baptisées du nom de cette bataille :
 le bateau Kamanyola;
 la  des forces armées zaïroises
 le stade Kamanyola, aujourd'hui stade des Martyrs